O Campeonato Húngaro de Futebol de 1902 foi a segunda edição do Campeonato Húngaro de Futebol.assim como na edição anteriorapenas times da cidade de Budapeste participaram.o campeão da Primeira Divisão foi o Budapesti TC,que conquistou o bicampeonato, e o da Segunda Divisão foi o Postás SE.

Primeira Divisão

Classificação final 

J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; G = Gols marcados; GC = Gols sofridos; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Segunda Divisão

Classificação final 

J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; G = Gols marcados; GC = Gols sofridos; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Repescagem 
Foi realizada uma repescagem entre os dois últimos colocados da Primeira Divisão (33 FC e Budapesti SC,não levando em conta o Magyar Úszó Egylet,que havia desistido com o campeonato ainda em andamento) e os dois primeiros da Segunda Divisão (Postás SE e MTK).
<noinclude>

O 33 FC se garantiu automaticamente na Primeira divisão do ano seguinte,ao passo de que o Budapesti SC caiu para a Segunda divisão,e o MTK,o Postás SE e o Magyar AC,que nem havia participado do campeonato,foram para uma espécie de segunda fase.
<noinclude>

Apesar da derrota,o Magyar AC subiu.depois,o campeonato teria um aumento no número de participantes (de 5 para 8),o que também permitiu o acesso de Postás,MTK e até do Törekvés,que havia sido apenas o terceiro colocado na segunda divisão.

Ligações externas 
 tabela da competição no RSSSF

Campeonato Húngaro de Futebol
1902 no futebol
Desporto na Hungria em 1902